L'édition 2019 du tournoi exhibition de tennis d'Abu Dhabi se déroule du 27 au . Bien qu'ayant lieu en intégralité pendant l'année civile 2018, le tournoi d'exhibition est considéré comme point de départ de la saison 2019.

Faits marquants 
Rafael Nadal déclare forfait pour le match comptant pour la  place. Il est remplacé par Dominic Thiem.

Participants 
  Novak Djokovic ()
  Rafael Nadal ()
  Kevin Anderson ()
  Dominic Thiem ()
  Karen Khachanov ()
  Chung Hyeon ()

Tableau masculin

Tableau féminin

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel du tournoi

2019
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Sport aux Émirats arabes unis en 2018
Sport en décembre 2018